Osaekomi waza () são dentro Judô as tecnicas utilizadas na imobilização do oponente.

Algumas dass técnicas de imobilização são:

 Kesa-gatame
 Kuzure-kesa-gatame
Ushiro-kesa-gatame
Kata-gatame
Kami-shiho-gatame
Kuzure-kami-shiho-gatame
Yoko-shiho-gatame
Tate-shiho-gatame
Uki-gatame
Ura-gatame

Técnicas do judô